

Бело Поле () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Благоєвград.
 Бело Поле () — село в Видинській області. Входить до складу общини Ружинці.